Neureichenau nebo Neu Reichenau může být:

 Neureichenau (Bavorsko) – německá obec v Bavorsku v okrese Freyung-Grafenau
 Nový Rychnov – český městys v kraji Vysočina v okrese Pelhřimov